Milenijski križ (Hum)
 Milenijski križ (Velika Gorica)
 Milenijski križ (Vodno)
 Milenijski križ (Križevac)